War Child steht für:

 War Child (2008), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Christian Karim Chrobog 
 War Child (Album), Musikalbum der Band Jethro Tull
 War Child (Organisation), internationale Hilfsorganisation